Borneose zwarte gaai
 Maleise zwarte gaai